Porte de Strasbourg peut désigner :
 la Porte de Strasbourg de Bitche ;
 la Porte de Strasbourg de Mutzig ;
 la Porte de Strasbourg de Sélestat.